Русско — деревня в России:

 Русско — в Сланцевском районе Ленинградской области;
 Русско — в Новгородском районе Новгородской области.